Оре́ховая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ореховая улица — улица в Иваново.
 Ореховая улица — улица в Кирове.
 Ореховая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Ореховая улица — улица в Новочеркасске.

Украина 
 Ореховая улица — улица в Одессе.
 Ореховая улица — улица в Ялте.